Unierede kirker kan betyde flere ting:
Unierede kirker (evangeliske) – kirkesamfund der er opstået ved forening af forskellige evangeliske (protestantiske) kirkeretninger
De unerede kirker – østlige kirkesamfund der er blevet forenet med den vestlige romerskkatolske kirke